Arthur De Greef (componist), Belgisch componist, pianist
 Arthur De Greef (tennisser), Belgisch tennisser